Абдулкадыров — тюркская фамилия.

 Известные носители
 Абдулкадыров, Кудрат Мугутдинович (1933—2016) — руководитель гематологической клиники НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, заслуженный врач и заслуженный деятель науки РФ.
 Абдулкадыров, Ярикбай Шоматович (1901—1988) — чабан, Герой Социалистического Труда.